Филимоново — село в Рязанцевском сельском поселении Переславском районе Ярославской области при речке Сотьме.
Население на 1 января 2007 года — 285 человек.

История 

Село Филимоново в Нильском стане поступило Никитскому монастырю ранее 1564 года. Кем и когда приложено оно в монастырь, сведений о том не сохранилось. После секуляризации 1764 года Филимоново стало казённым селом.

Церковь мученика Димитрия Солунского существовала здесь уже в 1628 году. Деревянная церковь в Филимонове существовала до 1809 года.

В 1809 году вместо деревянной церкви прихожанами устроен каменный храм с такою же колокольнею. Престолов в нём два: в холодном во имя святого великомученика Димитрия Солунского, в приделе тёплом в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

Население

Современность 

 В селе находится колхоз «Красная заря».

Примечания 

Сёла Никитского монастыря
Населённые пункты Переславского района